Арри, Валерио (1892—1970) — итальянский легкоатлет.
 Арри, Мириам (1869—1958) — французская писательница.
 Арри (Мозель) — коммуна во Франции.